Edward puede hacer referencia a:

Nombre 

 Edward, nombre propio masculino en idioma inglés, equivalente al español Eduardo.

Desambiguaciones de nombre y apellido 

 Edward Johnson
 Edward Lewis
 Edward Montagu
 Edward Norton
 Edward Thompson

Personajes relevantes 
 David Edward Hughes, físico estadounidense de origen británico.
 Edward Adelbert Doisy, bioquímico estadounidense - premio Nobel de Medicina en 1943.
 Edward Bach, médico británico, creador de las flores de Bach.
 Edward Charles Pickering, astrónomo estadounidense.
 Edward Hopper, pintor estadounidense.
 Edward Jenner, médico inglés, inventor de la vacuna.
 Edward Snowden, informático estadounidense.

Personajes de ficción 
 Edward Elric, personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist.
 Edward Cullen, personaje de Crepúsculo.
 Edward James Kenway, personaje de Assasin's Creed IV: Black Flag
 Edward Richtofen, personaje de Call of Duty: Black Ops 3